Hranice est un toponyme qui peut désigner :

Hranice, une commune du district de České Budějovice, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Hranice, une commune du district de Cheb, dans la région de Karlovy Vary ;
 Hranice, une ville du district de Přerov, dans la région d'Olomouc.

Homonymie de localités en  Tchéquie